Rieple ist der Familienname folgender Personen:

 Max Rieple (1902–1981), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Willi Rieple (1898–1983), deutscher Pädagoge und Politiker